Edward Sansot (1864-1926), éditeur français
 Pierre Sansot (1928-2005), écrivain français